La 15 chilometri maschile a tecnica classica di sci di fondo dei XXII Giochi olimpici invernali di Soči si è svolta il 14 febbraio 2014 sul tracciato di Krasnaja Poljana.

Lo svizzero Dario Cologna ha vinto la medaglia d'oro e gli svedesi Johan Olsson e Daniel Richardsson quelle d'argento e di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era lo stesso Cologna, che aveva vinto a , sul tracciato di Whistler (in Canada) in tecnica libera, precedendo l'italiano Pietro Piller Cottrer (medaglia d'argento) e il ceco Lukáš Bauer (medaglia di bronzo).

Risultati 

Data: Venerdì 14 febbraio 2014 
Ora locale: 14:00  
Pista: 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 Pos. = posizione

15 km maschile